Primera División 1996-1997 (Spagna) – edizione del campionato spagnolo di calcio
 Primera División 1996-1997 (Argentina) – edizione del campionato argentino di calcio
 Primera División 1996-1997 (Venezuela) – edizione del campionato venezuelano di calcio